dawne gminy:
 gmina Chorów – dawna gmina wiejska, powiat horochowski, woj. wołyńskie
 gmina Chorów – dawna gmina wiejska, powiat ostrogski/zdołbunowski, woj. wołyńskie